Дудко́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дудко, Аполлинарий Иванович (1909—1971) — советский кинооператор, режиссёр, сценарист.
 Дудко, Борис Александрович (род. 1989) — российский офицер ВДВ, майор, Герой России (2022).
 Дудко, Виктор Иванович (1959—2015) — советский и украинский литературовед.
 
 Дудко, Даниил Андреевич (1921—2009) — советский инженер, учёный, специалист по сварке. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Дудко, Денис Юрьевич (род. 1975) — украинский певец, бас-гитарист рок-группы «Океан Эльзы».
 Дудко, Дмитрий Сергеевич (1922—2004) — протоиерей Русской православной церкви, церковный писатель и поэт, диссидент.
 Дудко, Екатерина (1991) — белорусская футболистка
 Дудко, Лев Владимирович (род. 1961) — российский учёный-физик.
 
 Дудко, Сергей Владимирович (род. 1991) — белорусско-российский хоккеист.
 Дудко, Степан Иванович (1898—1943) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Улица Дудко — улица в Санкт-Петербурге, названная в честь Героя Советского Союза танкиста Ф. М. Дудко.
 Дудковка
 Дудка (значения)
 Дудкин